Orodromeus, известен также как ородромей, или ородромеус, — род травоядных птицетазовых орнитоподовых динозавров из позднего мела Северной Америки.
Ископаемые остатки ородромея (голотип) обнаружены палеонтологом Робертом Макелой на горе Эгг Маунтин, штат Монтана, США. Типовой и единственный вид Orodromeus makelai назван и описан Джеком Хорнером и Дэвидом Вейзхемпелом в 1988 году. Родовое имя означает «горный бегун», ссылаясь на гору Эгг Маунтин и на предположительно бегающий образ жизни динозавра. Видовое имя дано в честь покойного Роберта Макелы.

История исследования 
Голотип MOR294 обнаружен в слое формации Ту Мэдисин, датированным поздним кампаном, около 77 млн лет назад. Включает практически полный череп и посткраниальный скелет (за исключением хвоста). Паратип MOR 246 состоит из кладки 19 яиц с эмбрионами; PU 22412 — задние конечности; MOR 331 — частичный скелет; MOR 248 — скелет с черепом; MOR 403 — черепная коробка.

Как впоследствии оказалось, кладка яиц на самом деле принадлежит тероподовому динозавру Troodon formosus. Это удалось доказать путём глубокого препарирования эмбрионов.

Полное официальное детальное описание скелета ородромея отсутствует, однако существует многостраничная неопубликованная диссертация.

Описание 
Ородромей был небольшим двуногим травоядным динозавром, достигавшим около 2—2,5 м в длину. Животное диагностируется по следующим признакам: пальпебральная кость крепится к заглазничной части заднего края глазницы; присутствует латеральный выступ на скуловой кости; максиллярные и дентарные зубы с латеральной стороны широкие и треугольные, зачастую одинаковые по ширине и высоте; закруглённый апикальный гребень почти поровну делит передние и задние стороны коронок; у взрослых животных передние и задние края коронок несут от пяти до шести равноразмерных зубчиков; лучевая, промежуточная и локтевая плюс одна кость запястья образовывают несрастающееся запястье.

Varricchio и др. в 2007 году предположили, что ородромей вместе с зефирозавром могли иметь склонность к рытью нор. Предположение было сделано на основе сходства их скелетов со скелетом ориктодромея, для которого имелись доказательства его роющего образа жизни, а также общего места обитания. По крайней мере два экземпляра ородромея состояли из плотно упакованных, объёмных комплексов костей, аналогичных таковому у ориктодромея, намекая, что кости могли сохраниться подобным образом в норах.

Ородромей имеет скромные темпы роста по сравнению с крупными мезозойскими динозаврами. Этот вывод основан на относительно  умеренной сосудости в тканях его длинных костей (по стандартам динозавров) и наличием линий задержки роста, что имеет место в коре костей даже у молодых особей. На основе актуалистического сравнения темпы роста ородромея, вероятно, были выше, чем у современных крокодилов, но ниже, чем у нынешних птиц. Самый быстрый рост был сразу после вылупления детёнышей, но  далее существенно замедлялся (по сравнению с его крупными родственниками: тенонтозавром и дриозавром) и почти прекращался по достижению взрослого размера (примерно 2 м или 18—20 см длины бедра), судя по почти бессосудистой ткани на внешней коре кости у самого крупного экземпляра. Если линии задержки роста наносились ежегодно и если глубочайшие линии были нанесены после первого года роста, то подросткового возраста особи достигали примерно в 3—4 года, а взрослого размера вскоре, возможно, в течение 1—2 годов.

Филогения 
Первоначально ородромей был определён в семейство гипсилофодонтид как первый представитель семейства из кампана Северной Америки, то есть являющийся наиболее молодым членом группы. По Хорнеру и Вейзхемпелу ородромей типичный гипсилофодонтид по всем признакам, кроме зубов. Здесь он очень близок к примитивным птицетазовым. Зубные коронки весьма напоминают такие у Lesothosaurus diagnosticus. Хотя конфигурация черепа у ородромея предполагает наличие плеврокинезиса для поперечно-ориентированного жевания, износ зубов указывает на возврат (или сохранение) к примитивному стилю жевания (окклюзии) по высоким углом, как у ранних птицетазовых динозавров.

В дальнейшем выяснилось, что гипсилофодонтиды являются неестественной, парафилетической группой. Scheetz в 1999 году провёл тщательный кладистический анализ с использованием 127 признаков для 19 таксонов, многих ранее не включавшихся в подобные анализы. Этот, как и предварительный анализ 85 признаков для 15 таксонов, не подтвердил монофилию гипсилофодонтидов. Члены этой клады распадались в гребенчатую кладограмму с несколькими двухтаксонными кладами. А ородромей вместе с зефирозавром образовали монофилетическую кладу, занимая очень базальную позицию в орнитоподах.

Varricchio и др. в 2007 году помещают ородромея и зефирозавра в общую кладограмму с ориктодромеем (сестринский таксон). Предполагается, что эта клада имела специализацию к рытью нор.

Brown и др. в 2013 году на основе кладистического анализа с использованием 137 признаков для 30 таксонов помещает ородромея в новое подсемейство ородромин семейства тесцелозаврид. Тесцелозавриды определяются как Thescelosaurus neglectus, Orodromeus makelai, их последний общий предок и все его потомки. Ородромины определяются как все тесцелозавриды, теснее связанные с Orodromeus makelai, чем с Thescelosaurus neglectus.

Кладограмма на основе анализа Brown и др., 2013 год:

В культуре 
Ородромей фигурировал в третьей серии сериала «Планета динозавров» 2003 года выпуска, показанном на канале Discovery.

Примечания 

Thescelosauridae
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии из меловых отложений США
Таксоны, описанные Джеком Хорнером
Фоссилии, описанные в 1988 году